А́усахреппюр (, , ) — община в южной части Исландии, в регионе Сюдюрланд. В 2021 году в общине на 2942 км² проживало 271 человек.

История 
Община была создана 11 июля 1892 года, когда указом короля Кристиана IX, когда существовавшая до этого с 1786 года община  была разделена на две части:  и Аусахреппюр. В свою очередь сама община Аусахреппюр 1 января 1938 года была разделена на две части — нижняя часть получила название , а верхняя часть сохранила название Аусахреппюр.

Характеристика   
Земли общины Аусахреппюр состоят из двух несвязанных друг с другом частей — большей (северной или основной части), расположенной на севере региона Сюдюрланд, и меньшей (южной) части в 60 км на юго-восток. Основная часть общины граничит на западе с землями общины Скейда-ог-Гнупверьяхреппюр, на юге с Раунгауртинг-Итра, на востоке Скаптаурхреппюр, а на севере к землям Аусахреппюр примыкает Тингейярсвейт и небольшая часть общины Эйяфьярдарсвейт. Меньшая (южная) часть Аусахреппюр окружена землями общины Флоуахреппюр (на востоке), Раунгауртинг-Итра (на юге) и Скейда-ог-Гнупверьяхреппюр (на севере).

В общине ни одного населённого пункта — только несколько временных дачных поселений и отдельных фермеских усадьб. Основное занятие жителей общины — животноводство, растениеводство и туристический сервис.

Транспорт 

В южной (меньшей) части общины пролегает небольшой участок (около 8 км) Хрингвегюр  — кольцевой исландской дороги государственного значения, а также несколько дорог местного значения — Бугавегюр , Аусвегюр , Сюмарлидабайявегюр , Хейдарвегюр  и Каульвхольтсвегюр . 

По северной (большей) территории общины проходит дорога регионального значения Ландвегюр  и дорога местного значения Скаптауртунгювегюр .Также через общину проходит Спрейнгисандслейд  — одна из четырех главных высокогорных дорог Исландии, и три горные дороги местного значения — Вейдиватналейд , Йёкюльхеймалейд  и Квиславегюр, открытых для движения в летний период и только для транспортных средств повышенной проходимости.

Население 

Источник:

Галерея

Примечания 

Общины Исландии
Сюдюрланд